Hay dos municipios de Linville en Estados Unidos, ambos en el estado de Carolina del Norte:

 el municipio de Linville, en el condado de Avery;
 el municipio de Linville, en el condado de Burke.